Această pagină este o listă a celor 50 de state ale Statelor Unite ale Americii ordonate în ordine descrescrătoare a densității populației acestora. 

Toate informațiile de mai jos provin din datele obținute în urma Recensământului SUA efectuat de United States Census Bureau, Biroul Recensământului Statelor Unite în anul 2000.

Vezi și 

 Listă a statelor componente ale SUA după populație
 Demografia Statelor Unite ale Americii (pentru densitatea populației în orașe și comitate)

Legături externe (în limba engleză) 

 Statele SUA după populație, aranjate alfabetic: US Census
 Statele SUA, suprafețe, densități ale populației, ...   

|Statele, SUA
Densitatea populației
Lista, State